Frondisphaeria är ett släkte av svampar. Frondisphaeria ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Frondisphaeria